Anhalt kan syfta på:

 Anhalt –  en region i mellersta Tyskland
Anhalt-Aschersleben – ett furstendöme –1313, uppgick i Anhalt-Bernburg
Anhalt-Bernburg – ett furstendöme –1468 och åter 1603–1863
Anhalt-Zerbst – ett tyskt furstendöme 1252–1396 och 1544–1796
Anhalt-Plötzkau – ett tyskt furstendöme 1544–?
Anhalt-Dessau – ett furstendöme och senare ett hertigdöme i Tyskland 1603–1863
Anhalt-Köthen – ett furstendöme (från 1806 hertigdöme) i centrala Tyskland 1382–1847
 Hertigdömet Anhalt – ett hertigdöme i dagens Tyskland, existerande mellan 1863 och 1918
 Fristaten Anhalt – ett förbundsland i Weimarrepubliken som bildades ur hertigdömet Anhalt 1918–1945
 Sachsen-Anhalt – ett av de sexton förbundsländerna i Tyskland 1947–1952, 1990–
 Huset Anhalt – en tysk fursteätt
 6120 Anhalt – en asteroid